Robots steht für:

Filme:
 Robots (1988), interaktiver Film von Doug Smith und Kim Takal
 Robots (2005), US-amerikanischer Animationsfilm von Chris Wedge und Carlos Saldanha

Spiele:
 Robots (Computerspiel, 1984), rundenbasiertes Computerspiel für Unix-Systeme
 Robots (Computerspiel, 2005), auf dem Film basierendes Plattform-Computerspiel

Sonstiges:
 robots.txt, siehe Robots Exclusion Standard

Siehe auch:
 Robot